Poldervaart steht für:
 Poldervaart (Kanal), ein Kanal zwischen Schie und Nieuwe Maas

Poldervaart ist der Familienname folgender Personen:
 Arie Poldervaart (1918–1964), US-amerikanischer Geologe
 Saskia Poldervaart (1945–2011), Politologin

Sonstiges:
 Poldervaart Edge, Geländestufe im Coatsland, Antarktika